Barracão ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Barracão (Paraná)
 Barracão (Rio Grande do Sul)